«Тройно́й форса́ж: Токи́йский дрифт» () — американский боевик 2006 года режиссёра Джастина Лина по сценарию Криса Моргана. Это самостоятельное продолжение фильмов «Форсаж» (2001) и «Двойной форсаж» (2003), а также третья (в хронологическом порядке шестая) часть франшизы «Форсаж». В фильме снимались Лукас Блэк и Bow Wow, и он рассказывает о школьном автолюбителе Шоне Босуэлле (Блэк), который отправляется жить в Токио со своим отчужденным отцом и находит утешение, исследуя городское дрифт-сообщество.

Третий фильм «Форсаж» был официально подтвержден в июне 2005 года, когда Лин был выбран режиссером. Вскоре после этого Морган был нанят после открытого конкурса, что стало первым фильмом в давнем сотрудничестве франшизы с Лином, Морганом, актером Сунг Кангом и композитором Брайаном Тайлером. Не имея возможности обеспечить возвращение кого-либо из оригинального состава, разработчики вместо этого сосредоточили внимание на автомобильной культуре и уличных гонках. Основные съемки начались в августе 2005 года и продолжались до ноября того же года, с местами съемок, включая Лос-Анджелес и Токио, что сделало «Токийский дрифт» первым фильмом франшизы, в котором снимались международные места съемок.

В фильме абсолютно новые герои и совершенно другая атмосфера (Токио, Япония) по сравнению с предыдущими двумя «Форсажами». Картина была снята в Токио и в Малом Токио Лос-Анджелеса. Последний часто украшали стойками и огнями, чтобы создать иллюзию Токийского стиля. Из оригинального фильма в третьем «Форсаже» появился только Вин Дизель.

«Тройной форсаж: Токийский дрифт» был выпущен в США 16 июня 2006 года, а премьера в России состоялась 29 июня. Фильм получил смешано-положительные отзывы критиков с похвалой за сцены вождения, автопарк и качество съёмки, но была и критика за сценарий и игру некоторых актёров. «Токийский дрифт» собрал в мировом прокате 159 миллионов долларов, что сделало его наименее кассовым фильмом франшизы. В рамках непрерывности сериала действие фильма происходит между «Форсаж 6» и «Форсаж 7» .

Сюжет 
Действия фильма происходят после шестого фильма, а концовка — параллельно с седьмым.

В начале фильма Шон Босуэлл (Лукас Блэк) ссорится с учеником средней школы, Клэем (Закари Ти Брайан), из-за того, что разговаривал с его подругой Синди (Никки Гриффин). Они устраивают гонку с ней на кону, где оба попадают в аварию. Не желая снова куда-то переезжать, мать Шона (Линда Бойд) отправляет его в Токио жить с отцом (Брайан Гудман), офицером ВМС США. Шон знакомится с дрифтингом после случайного столкновения с экспертом в этом деле, Твинки (Bow Wow).

Однако вскоре Шон переходит дорогу Такаси (Брайан Ти), также известному как «ДиКей» (сокращение от  — Король Дрифта), когда беседовал с его девушкой, Нилой (Натали Келли). Шон бросает ему вызов на участие в гонке. Хан (Сон Кан) одалживает ему свой автомобиль. ДиКей заканчивает гонку с большим отрывом, а Шон разбивает машину Хана. Впоследствии Хан говорит Шону, что тот будет работать на него в счёт оплаты автомобиля и участия в будущих гонках. Позже Босуэлл больше узнаёт о своих друзьях, а именно о Хане, заключившим деловое партнёрство с ДиКеем. Также он узнаёт, что Хан позволяет ему участвовать в гонках потому, что он — единственный, кто не боится Такаси.

Шон медленно зарабатывает репутацию на сцене дрифтинга под некоторой опекой Хана и его банды «неподходящих». Он также сближается с Нилой, которая в свободное время дрифтует ради забавы в горах, и их отношения становятся основой разногласия с ДиКеем. Нила рассказывает Шону, что она и Такаси выросли вместе после смерти её матери, и её, как и Шона, считали изгоем. Однажды, увидев Шона с Нилой, ДиКей избивает его и советует держаться от неё подальше. Увидев раны Шона, Нила уходит от ДиКея.

Дядя ДиКея, Камата, высокопоставленный якудза (Сонни Тиба), говорит ему, что в отчётах есть расхождение и что Хан обманывает их. ДиКей устраивает Хану и его группе очную ставку, и тот убегает. ДиКей преследует автомобиль Хана по улицам Токио и стреляет в него. Беглец уворачивается, но в него врезается другой автомобиль (в седьмом фильме выяснится, что это был Деккард Шоу). Машина Хана взрывается, а сам Хан погибает. Нила и Шон возвращаются к дому отца Шона, но тут приезжает ДиКей и хочет убить Шона, однако отец Шона нацеливает на него свой пистолет. Нила решает уехать с ДиКеем. Твинки и отец предлагают Шону уехать из города, так как он, помимо Такаси, насолил ещё и Камате. Но парень отказывается, объясняя это тем, что раз это всё произошло из-за него, то он и должен со всем разобраться.

Шон обращается к дяде ДиКея, пытается отдать деньги, которые присвоил Хан, и предлагает «гонку чести», проигравший в которой покидает город. Гонка проходит на горном перевале, где ДиКей имеет преимущество, так как он — единственный, кто когда-либо добирался до финиша на этой трассе. Шон, Твинки и команда Хана берут автомобиль отца Шона и ремонтируют его. Так как все другие автомобили были конфискованы, они используют двигатель от Nissan Silvia S15, который разбил Шон.

После долгого заезда Шон выигрывает гонку, в то время как ДиКей терпит аварию на последней минуте. Дядя Камата отпускает Шона, Нила возвращается к нему, а ДиКей покидает Токио.

Вскоре после этого Шон стал новым Королём Дрифта. На одной из тусовок ему бросает вызов Доминик Торетто (Вин Дизель), который был знаком с Ханом. Нила отсчитывает старт гонки и автомобили срываются с места (результаты гонки станут известны в седьмой части).

В ролях

Эпизодические роли 
Вин Дизель появляется в роли Доминика Торетто (его персонажа из оригинального Форсажа) и утверждает, что был другом Хана. Это будет объяснено в Форсаже 4, Форсаже 5 и Форсаже 6.

«Король Дрифта» из реальной жизни и пионер дрифта Кэйити Цутия также появляется в сценах, где персонаж Лукаса Блэка учится дрифтовать. Он выглядит как старый рыбак, который делает побочные комментарии относительно недостатка у Шона надлежащей методики дрифта. Пилота  Райса Миллена можно заметить говорящим с японской парой во время перелёта из Америки в Японию.

Парень в толстовке Sparco стоящий у шлагбаума при въезде на подземную парковку — Тоси Хаяма, менеджер гоночной команды A’PEXi (В 2003 дрифтер этой команды Юити Имамура, выступавший на Mazda RX-7 FD3S, стал чемпионом D1GP).

Автомобили 
В фильме задействованы следующие автомобили:

Съёмки 
Мотор RB26DETT, найденный в Nissan Silvia S15, которым оснастили Mustang в фильме, подвергся большой критике фанатами машин USDM и JDM. Критика усилилась, когда выяснилось, что сам автомобиль едва имел какое-либо время на экране, и постоянные Мустанги для трюков, используемые для сцен дрифтинга, были оснащены двигателем V8 Windsor объёмом 351 кубический дюйм. Hot Rod Magazine глубоко переживал возможность установки японских двигателей в американские автомобили. Согласно SCC, 1 Мустанг получил перестановку RB26, в то время как 5 других Мустангов были созданы для дрифтинга. 2 были разрушены в процессе. Кроме того, Мустанг RB26 был быстрее, чем его брат с V8: 0-60 за 5.38 секунд, и четверть мили за 13.36 секунд на 109.83 м/ч. Машина с V8 предназначалась для дрифтинга и не страдала ни от какой тяги, в то время как встроенные 6 версий были установлены строго для выполнения прямого пути.

Nissan S15 Silvia, который герой Блэка превращает в хлам в своей первой гонке в Японии, похоже имеет перестановку двигателя RB26DETT. Однако используемый автомобиль был фактически оснащен двигателем SR20DE на базе S15. RX-7, управляемый персонажем Сона Кана, был первоначально построен для автосалона в Токио 2005, но позже его купил Universal и перекрасил (оригинал был тёмно-красный, не оранжевый и чёрный как в фильме). В один из моментов фильма (на 22 минуте) среди стоящих машин можно увидеть Mazda RX-7 Хана, но в это время он сам ещё ездит на Nissan Silvia S15, и «Мазда» хронологически ещё не должна быть у Хана, ведь он не мог приехать одновременно на двух машинах

Известные личности дрифтинга Кэйити Цутия, рекордсмен Пайк-Пика Риз Миллен и Сэмюэль Хубинетт консультировали и участвовали в создании фильма, чтобы обеспечить и выполнить дрифтинг и трюки. Однако то, как водители инициируют «дрифт», перемещая стояночные тормоза, не было фактическим дрифтом, как учил Цутия. Это, как предполагалось, было названо скольжением. Таннер Фоуст, Рич Ратерфорд, Кэлвин Уон и Алекс Пфеиффер также были привлечены, когда оказалось, что ни один из собственных водителей-каскадёров Universal не может дрифтовать. Некоторые гонки были сняты на парковке торгового центра Hawthorne Mall в Лос-Анджелесе.

Тоси Хаяма был также задействован, чтобы элементы фильма изображались правильно, после контакта с Роджером Фаном, старым другом из средней школы, который играл у Джастина Лина в Better Luck Tomorrow, организаторами японской серии и его бывшим боссом в A’PEXi. Среди них сохраняются некоторые ссылки под контролем (использование системы закиси азота в прямом движении, а не на поворотах, сохранение использования ссылок от спонсоров на минимуме и т. д.). Хаяма также утверждает, что автомобиль опоры был «украден» некоторыми звёздами действия и взят для импровизированного «Сеанса дрифта» и никогда не возвращался звёздами.

Выход в прокат

Кассовые сборы 

Несмотря на неоднозначные обзоры, Токийский дрифт собрал более чем 24 миллиона $ в дни своей премьеры. Само кино в Японии было в ограниченном выпуске (под названием Дикая Скорость 3). С 28 января 2007-го внутренний кассовый сбор насчитал 62 514 415 $ с другими 95 886 987 $ от иностранного показа, что в сумме даёт $158 401 402. Токийский дрифт был, однако, менее популярен, чем его предшественники.

Реакция критиков 
Фильм получил преимущественно положительные отзывы зрителей и неоднозначные от критиков, однако на момент выхода триквел был подвержен сильной критике. Третий фильм держит рейтинг 34 % на сайте-агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes (Консенсус сайта гласит: «Сногсшибательные сцены вождения в сочетании с вялым сюжетом и плоским исполнением делают этот фильм разочаровывающим продолжением предыдущих частей Форсажа), а также 46 баллов из 100 на Metacritic. Зрители, опрошенные CinemaScore, поставили фильму оценку A− по шкале от A до F.

Роджер Эберт из Chicago Sun-Times похвалил фильм, дав ему три звезды (из четырёх), и сказал, что режиссёр Джастин Лин «берёт прижившуюся франшизу и делает её удивительно свежей и интригующей», добавив, что Токийский дрифт «более глубок, чем мы ожидаем» и что «речь идёт о чём-то большем, чем просто быстрые автомобили». Майкл Срагоу из Baltimore Sun почувствовал, что «первые полчаса могут оказаться дискредитирующими классическое кинопроизводство „педаль-к-металлу“». Кирк Хонейкатт из The Hollywood Reporter сказал, что «здесь больше не кино, а адская поездка».

Майкл Медвед дал Токийскому дрифту полторы звезды (из четырёх): «Нет никакого заметного сюжета […] или эмоций, или юмора». Джеймс Берардинелли из Reel Views также дал ему полторы звезды из четырёх: «Я ожидаю, что фильм о гонках будет деривативным. Что бывает с территорией. Никто не смотрит Форсаж ради сюжета. С одной стороны, фильм находится на твёрдой основе — он предлагает множество малышек и машинок (последние больше любимы). Однако недопустимо, чтобы сцены киноэкшена (гонки и преследования) были скучными и несвязными. Если кино не может предоставить свой самый важный актив, в чём проблема?»

Ричард Рёпер решительно критикует фильм, говоря: «Всё это нелепо. Действие настолько ужасно, одна из худших работ, которые я видел за долгое, долгое время». Аналогично, Питер Трэверс из Rolling Stone сказал, что Токийский дрифт «страдает от размытого видения, перемещения двигателя и сюжета, который бежит на парах. Ищи камео звезды — это единственная неожиданность, которую ты получишь из этой кучи». Майк Лазолл из San Francisco Chronicle написал: «[Главный персонаж] не имеет никакого плана и никакого направления, только слепое желание бить автомобили и украсть подругу бандита. […] Что касается сцен гонок, кто заботится об изящном перемещении в дрейфе, по сравнению с быстрым движением? И кто хочет наблюдать гонку парней в месте для стоянки автомобилей? В этом отношении, кто хочет наблюдать гонку двух парней вниз по горе, с большим количеством поворотов?»

Наследие 
Первоначально рассматриваемый как одноразовый персонаж в выпуске почти сразу на DVD, Хан Лю стал фаворитом фанатов из-за того, что его сыграл Сун Кан, и был возвращен режиссером Джастином Лином. После «Токийского дрифта» Хан был представлен как член команды Доминика Торетто в следующей трилогии приквелов франшизы: «Форсаж 4» (2009), «Форсаж 5» (2011) и «Форсаж 6» (2013), каждый из которых происходят до Токийского дрифта.

Последующие фильмы вращались вокруг сцены автокатастрофы Хана, а именно в шестой части было сказано, что авария не была случайностью, а в седьмом фильме (2015) появился новый злодей Декард Шоу, который и врезался в Хана во время уличной гонки. После, в девятом фильме (2021) показывает, как и почему была инсценирована смерть Хана. Канг, Блэк, Вау и Тобин возвращаются в Форсаже 9.

Примечания 

Форсаж
Фильмы на английском языке
Фильмы на японском языке
Фильмы США 2006 года
Фильмы Джастина Лина
Фильмы-боевики 2006 года
Фильмы-триквелы
Фильмы о Токио
Фильмы о якудза
Фильмы Relativity Media
Фильмы Universal Pictures